Tvärträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tvärträsket (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (13,9 ha)
Tvärträsket (Norsjö socken, Västerbotten, 720369-169217), sjö i Norsjö kommun,  (39,3 ha)
Tvärträsket (Norsjö socken, Västerbotten, 721632-165959), sjö i Norsjö kommun,  (69,9 ha)
Tvärträsket (Jokkmokks socken, Lappland, 737945-169046), sjö i Jokkmokks kommun,  (12,9 ha)
Tvärträsket (Jokkmokks socken, Lappland, 738852-168303), sjö i Jokkmokks kommun,  (13,9 ha)
Tvärträsket (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (14,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn